Шотландский Первый Дивизион 1927/1928 () — 38-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 13 августа 1927 года и закончился 28 апреля 1928 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1927/1928
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1927 году
Спорт в Шотландии в 1928 году